Lourtie ist der Familienname folgender Personen: